Tecolotla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tecolotla, Tlaxcala, ort, Apetatitlán de Antonio Carvajal, 
 Tecolotla, Puebla, ort, Vicente Guerrero, 
 Tecolotla, Veracruz, ort, Tomatlán,